Печорна (Залещицкий район) — село, Зеленогайский сельский совет, Залещицкий район, Тернопольская область, Украина.
 Печорна (Лановецкий район) — село, Печорнянский сельский совет, Лановецкий район, Тернопольская область, Украина.